— японская сэйю. Умеет играть на виолончели. Замужем с 2009 года. Её младший брат — японский сэйю Такаси Охара. Среди своих фанатов она известна как . В 2013 году удостоилась премии Seiyu Awards в номинации «Лучшие актрисы второго плана».

Роли в аниме 
1998
 Case Closed (Юри Сирай)

1999
 BBidaman Bakugaiden V (Дженнифер)
 Devil Lady (Эри Асакава)
 Seikai no Monshou (Kuhaspia)
 Seraphim Call (Киэ)
 Space Pirate Mito (Хироко)
 Space Pirate Mito 2 (Хироко)

2000
 Case Closed (Каёко Такахаси)
 Shima Shima Tora no Shimajiro (Девушка-собака)
 «Вандред» (Ezra Vieil)

2001
 Case Closed (Айко Мисава)
 InuYasha (принцесса)
 Star Ocean: The Second Story (Nine)
 Z.O.E. Dolores,i (оператор)
 «Арена Ангелов» (Юко Хикава)
 «Вандред» (Ezra Vieil)

2002
 Aquarian Age Sign for Evolution (Хигаси Араясики)
 Asagiri no Miko (Сидзука Мидо)
 Azumanga Daioh (Госпожа Кимура)
 Case Closed (Мэгуми Курата)
 Dragon Drive (Мэгуру)
 Galaxy Angel (Мэри)
 Onegai Teacher (Каэдэ Мисуми)

2003
 InuYasha (Вакана)
 Kaleido Star (Лейла Гамильтон)
 Popotan (Ай)
 Scrapped Princess (Raquel Casull)
 Stratos 4 (Саяка Кисараги)
 Sumeba Miyako no Cosmos-so Suttoko Taisen Dokkoider (Куринохара/Курика)
 Yami to Boshi to Hon no Tabibito (Ёко Сумэраги)

2004
 «Блич» (Куросаки Масаки)

2005
 Gekijouban xxxHOLiC — Manatsu no Yo no Yume (Юко Итихара)
 Noein (Рёко Утида)

2006
 xxxHolic (Юко Итихара)

2007
 xxxHolic: Kei (Юко Итихара)
 Code Geass (Лелуш Ламперуж (период детства), Милли Эшфорд)

2009
 Fairy Tail (Эрза Скарлетт)
 Umineko no Naku Koro ni (Беатриче, Клэр вокс Бернардус, Саё Ясуда)

2010
 xxxHOLiC Rou (Юко Итихара)
 Chu-Bra!! (Тамаки Мидзуно)
 MM! (Томоко Садо)
 Queen’s Blade: Utsukushiki Toushi-tachi (Мельфа)
 The Qwaser of Stigmata (Урара Ойкава)
 Sekirei: Pure Engagement (Мия Асама)

2011
 C³ (Пиви)
 Fate/Zero (Айрисфиль)
 Freezing (Милена)
 OniSuki (Нанака Таканаси)
 Shakugan no Shana Final (Бел-Пеол)
 Usagi Drop (Мама Коки)

2012
 Jormungand (Валмет)
 Moyashimon Returns (Харука Хасэгава)
 Muv-Luv (Стелла)
 Tari Tari (Махиру Сакай)
 Upotte!! (Томпсон-сэнсэй)
 «Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь» (Сумирэ Нагара)

2013
 Suisei no Gargantia (Риджет)

2014
 Love Stage!! (Нагиса Сэна)

2016
 Qualidea Code (Махиру Окуни)
 «Твоё имя» (Футаба Миямидзу)
2020
 A Whisker Away (Мики Сайто)

2021
 Vivy: Fluorite Eye's Song (Архив)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1975 году
Актрисы озвучивания Японии
Родившиеся 6 декабря